Силлабус (  — «список заблуждений») — список осуждаемых учений и принципов, изданный в Римской церкви в 1864 году. В прошлом термин ( — каталог) использовался Римской церковью для кодификации изданных папами законов.

8 декабря 1864 года Папа Пий IX издал как приложение к энциклике «Quanta Cura», ставший знаменитым «Syllabus Errorum» — «Список важнейших заблуждений нашего времени», анафематствовавший пантеизм, натурализм, рационализм, социализм, коммунизм, тайные общества, библейские общества, принципы свободы совести и отделения Церкви от государства, выступающих против Церковного государства, считающих протестантизм одной из Церквей и др.

В целом «Syllabus Errorum» был направлен против политического, религиозного, культурного и хозяйственного либерализма.

Был негативно воспринят в протестантских странах, проигнорирован в США; правительство Франции пыталось запретить его распространение.

Ссылки 
 The Syllabus of Errors Список осуждённых заблуждений на сайте Papal Encyclicals Online
 Syllabus в русском переводе

Католицизм
Пий IX